gwara – subdialekt, również: synonim dialektu
 socjolekt – tzw. gwara środowiskowa
 język gwara

Zobacz też 
 język standardowy
 dialekt niestandardowy